Bajo el término de cerrado puede referirse a:

 La ecorregión del Cerrado, una ecorregión de sabana tropical de Brasil;
 La provincia fitogeográfica del cerrado, una división fitogeográfica del centro de Sudamérica;
 Un código cerrado, código de un programa cuando no se encuentra disponible para cualquier usuario;
 Un conjunto cerrado, en topología, conjunto que es el complemento de un conjunto abierto;
 Un sistema cerrado, sistema físico o químico que no interacciona con otros agentes físicos situados fuera de él.